Камы́шенка — река в России, протекает по Свердловской области. Река является левобережным притоком Исети, впадая в 464 километрах от устья последней, длина Камышенки 32 км. Истоки — мелиоративные каналы в нескольких километрах восточнее села Логиново Белоярского городского округа, устье в Исети недалеко от села Щербаково Каменского городского округа.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Иртышскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Исеть от города Екатеринбург до впадения реки Теча, речной подбассейн реки — Тобол. Речной бассейн реки — Иртыш.

Код объекта в государственном водном реестре — 14010500612111200002898.

Населённые пункты 

Река берёт начало в Белоярском районе и впадает в Исеть на территории Каменского городского округа. По данным на 1891 год на берегах Камышенки существовало 14 селений:
 село Хромцово
 д. Черемхова
 д. Хохлы (затоплена при образовании пруда)
 д. Соколова
 с. Кисловское
 д. Часовая
 с. Покровское
 д. Малая Белоносова (ранее д. Белоносова(Ельтюки) и Щелконогова(Юрина)
 д. Малосмолино (Смолята) сейчас не существует
 д. Попова (Заимская, Марчата) сейчас не существует

Памятник природы 
Долина реки Камышенки в нижнем течении на территории Каменского лесхоза на площади 200 гектар является ландшафтным памятником природы с 1983 года, как место наибольшего количества растений степных видов, произрастающих на территории Свердловской области.

Примечания 

Притоки Исети
Реки Каменского городского округа
Памятники природы Свердловской области
Реки Белоярского городского округа